

Luoghi 
 Palazzo Gonzaga Simonelli – palazzo storico nel centro di Pienza, Toscana

Persone 
 Alberto Simonelli (1967) – arciere italiano
 Antonio Simonelli (...-1871) – politico italiano
 Chiara Simonelli  (1950) – docente, psicologa, sessuologa e psicoterapeuta italiana
 Giacomo Simonelli (...) – compositore e cantante italiano
 Giorgio Simonelli (1901-1966) – regista e sceneggiatore italiano
 Giovanni Simonelli, detto Gianni (1952) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Giovanni Simonelli (1926-2007) – sceneggiatore e regista cinematografico italiano
 Giuseppe Simonelli (1650-1710) – pittore italiano del periodo tardo barocco
 Nicola Simonelli (1958) – ex calciatore venezuelano
 Pasquale Simonelli (1878-1960) – banchiere italiano
 Ranieri Simonelli (1830-1911) – architetto e politico italiano
 Saverio Simonelli (1964) – giornalista, scrittore e traduttore italiano
 Tommaso Simonelli (...-1894) – avvocato e politico italiano
 Vincenzo Simonelli (1860-1929) – avvocato e politico italiano
 Virginio Simonelli, conosciuto semplicemente come Virginio (1985) – cantante italiano
 Vittorio Simonelli (1860-1929) – geologo e paleontologo italiano

Altro 
 8071 Simonelli – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1981
 Cratere Simonelli – cratere sulla superficie di Plutone